Valentine Atlan est une actrice et mannequin française, née à Paris le .

Biographie 
Après des études en hypokhâgne et à la Faculté de Censier, Valentine Atlan reçoit sa formation de comédienne dans les conservatoires de Paris de 2009 à 2013.
 
Tout en poursuivant le théâtre avec des metteurs en scène jeunes ou accomplis telle Stéphanie Tesson, elle commence en parallèle à tourner dans plusieurs publicités, clips, et courts-métrages.

En 2013, elle débute à la télévision en incarnant le personnage de Manon de Courtenne, sœur de Raphaël Ferret dans la série Profilage sur TF1. Puis en 2014, elle devient la commissaire principale, Constance Dorléac, dans la série Plus belle la vie. Elle quitte la série en , son personnage étant retrouvé assassiné.

En 2016, on la retrouve dans le clip de Benoît Dorémus, Bêtes à chagrin de l'album En Tachycardie.

Filmographie

Cinéma 
 2013 : The Typewriter de Gabriel Richard

Télévision 
 2018 : Joséphine, ange gardien : Sofia (3 campeurs et un mariage), TF1 
 2016 : Petits secrets entre voisins : Sarah (Permis de colocation), TF1
 2014 : Au nom de la vérité : Séverine (Une charmante colocataire) , TF1 
 2014-2015 : Plus belle la vie : Constance Dorléac, France 3
 2013 : Profilage : Manon de Courtenne, TF1

Clips 
 2016 : Bêtes à chagrin, de Benoît Dorémus
 2012 : Just the Two of Us, de RedLabel

Théâtre 

 2014 : Alice, de et par Stéphanie Tesson, lors du Mois Molière.
 2013 : Fuck l'amour, de et par Clément Noblecourt, à la Comédie Saint-Michel.
 2012 : Contes pour enfants, mise en scène de Sandra Rebocho, au parc floral de Paris.
 2011 : La Mastication des morts, de Patrick Kermann, pour le Festival de la Mairie de Paris.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de Valentine Atlan
 

Actrice française de télévision
Actrice française de théâtre
Étudiant de l'université Sorbonne Nouvelle
Naissance en novembre 1990
Naissance à Paris